Surinaamse Judo Federatie, offciële judobond van Suriname
 SJF Records, platenlabel van het Skopje Jazz Festival
 Shortest-job-first-scheduling, een wachtrijmethode in de ict